Kaleidoscope kan have følgende betydninger:
 Kalejdoskop – Et rør med spejle, legetøj.
 Kaleidoscope (band) – Et amerikansk folkrock/syrerock orkester fra slutningen af 1960'erne
 Kaleidoscope (film) – En film fra 1996
 Kaleidoscope (1999 album) – Et album af Kelis fra 1999
 Kaleidoscope (2009 album) – Et album af Tiësto fra 2009